

Белкеуць () — комуна у повіті Сучава.
 Белкеуць () — село у повіті Сучава. Входить до складу комуни Белкеуць.

Белкеуць () — село у Бричанському районі.